Premonition (Peter Frampton), een muziekalbum van Peter Frampton uit 1986
 Premonition (Survivor), een muziekalbum van Survivor
 Premonition (2004), ook bekend als Yogen, een Japanse film uit 2004
 Premonition (2007), een Amerikaanse film uit 2007
 Premonition Records, een Amerikaans jazz-platenlabel